Framework - informatica
 Raamwerk (plan) - schematisch plan dat nog verder moet worden ingevuld
 Raamwerk (omlijsting) - vaste of bewegend houten of metalen omlijsting van een ruit binnen een kozijn